Nova (lateinisch „Neues“) steht für:
 die explosive Strahlungszunahme eines Sternes, siehe Nova (Stern) 
 eine morphologische Struktur auf der Venus, siehe Astrum

Nova heißen: 

geographische Objekte:
 Nova (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Ashland County
 Nova (Ungarn), Gemeinde in Südwestungarn
 Titularbistum Nova, ein historisches Bistum, heute nur Titel 
 Nova (Merseburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Merseburg in Sachsen-Anhalt
 Nova (Einkaufszentrum), Einkaufszentrum in Sachsen-Anhalt

Technik:
 Data General Nova, Minicomputer von Data General
 Nova (Linux-Distribution),  kubanische Linuxdistribution
 Nova (Laser),  Forschungseinrichtung zur Trägheitsfusion

 Nova (Rakete), US-amerikanisches Raketenprojekt
 AIDAnova, Kreuzfahrtschiff 
 Nova (Schiff), libanesischer Öltanker

 Nova Cars, britischer Automobilhersteller
 Nova (belgische Automarke), ehemalige Automarke (1914)
 Nova (deutsche Automarke), ehemalige Automarke (1986–1990)
 Nova (Gleitschirmhersteller), ein österreichischer Hersteller von Gleitschirmen und Flugsportequipment
 Lada Nova, Automodell von Lada
 Chevrolet Nova, Automodell von Chevrolet
 Ligier Nova, Kleinstwagen des französischen Autobauers Automobiles Ligier
 Vauxhall Nova, Automodell von Vauxhall, baugleich mit dem Opel Corsa, siehe Opel Corsa A

Medien:
 Nova (Roman), Roman von Samuel R. Delany von 1968
 Nova (Magazin), deutsches Science-Fiction-Magazin
 Nova (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehdokumentar-Serie
 Nova (Fernsehsender), spanischer Fernsehsender
 TV Nova, privater tschechischer Fernsehsender
 Nova (Plattenlabel), siehe VEB Deutsche Schallplatten Berlin
 Deutschlandfunk Nova, das dritte Programm des Deutschlandradios
 Nova Award, britischer Science-Fiction-Preis

 Nova (schwedische Band), schwedisches Popduo
 Nova (niederländische Band), niederländisches Elektronik-Duo

Nova ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Nova (* 1956), kanadischer Musiker
 Alessandro Nova (* 1954), italienisch-deutscher Kunsthistoriker
 Ana Nova (* 1975), deutsche Pornodarstellerin
 Emilia Nova (* 1995), indonesische Leichtathletin
 Fritz Nova (1915–1995), US-amerikanischer Politikwissenschaftler deutscher Herkunft
 Heather Nova (* 1967), bermudische Musikerin, Sängerin und Dichterin
 Iván Nova (* 1987), dominikanischer Baseballspieler
 João da Nova (um 1460–1509), galicischer Seefahrer und Entdecker
 Juan Nova Ramírez (1939–2015), dominikanischer Sportreporter und Rundfunksprecher
 Luis Antonio Nova Rocha (1943–2013), kolumbianischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Facatativá
 Margarida Vila-Nova (* 1983), portugiesische Schauspielerin
 Nikki Nova (* 1972), US-amerikanische Stripperin
 Nora Nova (1928–2022), bulgarische Sängerin
 Olivia Nova (1997–2018), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Óscar Nova (1930–1985), argentinischer Fußballspieler
 Sayat Nova (1712–1795), armenischer Sänger und Komponist
 Shara Nova (* 1974), US-amerikanische Musikerin und Sängerin

NoVA steht als Abkürzung für:
 Normverbrauchsabgabe, eine Sondersteuer in Österreich

NOvA steht als Abkürzung für:
 NOvA, NuMI Off-Axis νe Appearance, ein Neutrinodetektor am Fermilab

NOVA steht für:
 NOVA Chemicals, ein kanadisches Chemieunternehmen
 NOVA (Lebensmittelklassifikation), System zur Kennzeichnung von Lebensmitteln

Siehe auch:
 Na Nova
 Nõva (Begriffsklärung)
 Villa Nova
 Novo
 Novum
 Novaa

Abkürzung